Bodenloser See ist der Name folgender Seen:

 Bodenloser See (Empfingen)
 Bodenloser See (Stötten am Auerberg) in Stötten am Auerberg 
 Bodenloser See (Seeburg) bei Seeburg (Bad Urach), Baden-Württemberg
 Bodenloser See in Ocna Sibiului (Salzburg, Siebenbürgen)